Rima steht für:

 eine Rille in der Mondoberfläche, siehe Mondrille
 Rima (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ríma, eine altnordische Gedichtform
 RIMA, Rohstoffhersteller aus Brasilien, siehe RIMA (Unternehmen)

Anatomie:
 Rima glottidis, die Stimmritze, siehe Stimmlippe
 Rima oris, die Mundspalte
 Rima palpebrarum, die Lidspalte, siehe Augenlid
 Rima pudendi, die Schamspalte

Rima ist der Name folgender geographischer Objekte:
 ein Ortsteil der früheren italienischen Gemeinde Rima San Giuseppe
 Rima (Fluss), Fluss in Nigeria
 Rima (Krater), Krater auf dem Uranusmond Ariel
 ungarische Bezeichnung eines Flusses in der Slowakei, siehe Rimava

Rima ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Rima (* 1961), Schweizer Schauspieler und Kabarettist
 Tommaso Rima (1775–1843), Schweizer Militärarzt

RIMA steht als Abkürzung für:
 Right Internal Mammarian Arteria, die rechte Arteria thoracica interna

Siehe auch:

Abkürzung